Саннес:

 Саннес — коммуна в губернии Ругаланн в Норвегии.
 Саннес Ульф — норвежский футбольный клуб из города Саннес.